Die südostasiatische Formel-4-Meisterschaft 2017/18 (offiziell Formula 4 South East Asia Championship – Fueled by Petron 2017-18) war die zweite Saison der südostasiatischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 30 Rennen, die Meisterschaft fand in Malaysia, Philippinen und Thailand statt. Die Saison begann am 30. September 2017 und endete am 15. April 2018 in Sepang, Malaysia.

Fahrer 
Anders als in anderen Rennserien gab es keine Teams, alle Fahrer wurden von Meritus.GP betreut. Alle Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Renault 2,0-Liter-F4R zum Einsatz. Die Reifen stammten von Hankook.

Rennkalender 

Der finale Rennkalender wurde am 4. Juli 2017 veröffentlicht. Es gab fünf Rennwochenenden mit je sechs Rennen auf drei unterschiedlichen Strecken in drei Ländern. Der erste Lauf fand im Rahmenprogramm zum Großen Preis von Malaysia der Formel 1 statt. Das erste Rennen in Sepang musste aufgrund von Reparaturarbeiten an der Strecke, nachdem sich im Training der Formel 1 ein Kanaldeckel löste und unter anderem den Wagen von Romain Grosjean schwer beschädigte, abgesagt werden. Ursprünglich war ein Rennwochenende in Citeureup geplant, doch aufgrund von logistischen Problemen wurde der Lauf abgesagt und als Ersatz ein drittes Rennwochenende in Sepang Mitte April 2018 durchgeführt.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen nur die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab drei Punkte für die Pole-Position und einen für die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 24 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis).

Aufgrund von falscher Berechnung der Treibstoffmenge erreichte beim dritten Rennen am ersten Rennwochenende kein einziger Fahrer das Ziel, sodass nur die ersten fünf Rennrunden gewertet wurden.

Fahrerwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der südostasiatischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2017/18
Motorsportsaison 2017
Motorsportsaison 2018